Reuland (België), plaats in de gemeente Burg-Reuland in de Belgische provincie Luik
 Reuland (Luxemburg), een gehucht in de Luxemburgse gemeente Heffingen